Lavička může být:
 malá lavice
 stavební lavička – stavební pomůcka pro vytyčování rohů
 lavička (sport) – pojem z oblasti kolektivních a míčových sportů
 lavička (náčiní) – tělocvičné náčiní
 Lavička (příjmení) – české příjmení

Podobné stránky 
 Lavičky (rozcestník)

Externí odkazy